Jalapa – jednostka osadnicza w USA
 Jalapa – miasto w Gwatemali
 Jalapa – departament w Gwatemali
 Jalapa – gmina w Meksyku
 Jalapa – miasto w meksykańskim w stanie Tabasco
 Jalapa Enriques – miasto w Meksyku
 Jalapa – miasto w Nikaragui
 Jalapa – village development committee we wschodniej części Nepalu